Huang (黃) – "żółty" po chińsku
 Huang (Hwang , 黃) – nazwisko chińskie
 Huang He – Rzeka Żółta w Chinach
 Huang (Huangdi) – "cesarz" po chińsku, np. Qin Shi Huangdi 
 Huang Di – Żółty Cesarz, legendarny władca i bóstwo panteonu taoistycznego